A 2019-es TCR kelet-európai kupa volt a sorozat első szezonja. Április 27-én indult a bajnokság a Hungaroringen és szeptember 8.-án ért véget Brnoban, az évad során a mezőny öt helyszínre látogatott el. 2019. március 19-én bejelentették, hogy a sorozat egyesül az ESET V4 Cuppal. A széria betétfutamként szerepelt a Túraautó-világkupán, a TCR Európa-kupán, a TCR BeNeLux szérián, az FIA CEZ Circuit and Endurance bajnokságon illetve a  Nemzetközi GT Open bajnokságon. Az első évad egyéni bajnoka a szerb Milovan Vesnić lett 191 pontot gyűjtve, míg a csapatok számára kiírt értékelésben az ASK Vesnić végzett az első helyen 305 ponttal. Részt vett a szezonban a magyar Team Unicorse egy Alfa Romeo Giuliettával, amit Amrein Roland vezetett illetve a Zengő Motorsport is a brno-i hétvégén egy Cuprával és Tenke Tamással.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár 
A versenynaptárat 2018. december 12-én hozták nyilvánosságra.

Eredmények 

Pontrendszer
Pontot az első tíz helyezett kap az alábbiak szerint:

Versenyzők 

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Csapatok 

† – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 75%-át.

Fordítás

Jegyzetek 

Kelet-európa